Sacramento steht für:

geographischer Objekte in den USA:

 Sacramento in Kalifornien, USA
 Sacramento (Colorado), USA
 Sacramento (Illinois), USA
 Sacramento (Kentucky), USA
 Sacramento (Nebraska), USA
 Sacramento (New Mexico), USA
 Sacramento (Pennsylvania),USA
 Sacramento County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Sacramento Mountains, Gebirge im US-Bundesstaat New Mexico
 Sacramento River, Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien

geographischen Objekte in anderen Ländern:
 Sacramento (Minas Gerais), Stadt in Minas Gerais, Brasilien
 Sacramento (Costa Rica), Stadt in Costa Rica
 Sacramento (Chihuahua), Stadt in Chihuahua, Mexiko
 Sacramento (Coahuila), Stadt in Coahuila, Mexiko
 Municipio Sacramento, Verwaltungseinheit in Coahuila, Mexiko
 Sacramento (Spanien), Ort in der Gemeinde Las Cabezas de San Juan in der Provinz Sevilla, Andalusien, Spanien
 Río Sacramento, Fluss in Mexiko
 Sacramento (Lissabon), eine Kirchengemeinde in Lissabon, Portugal
 Colonia del Sacramento, die älteste Stadt Uruguays und UNESCO-Weltkulturerbe
 Sacramento Bight, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik

Schiffe der US Navy:
 die USS Sacramento (AOE-1) (1964–2004)
 die USS Camden (AOE-2) (1967–2005)
 die USS Seattle (AOE-3) (1969–2005)
 die USS Detroit (AOE-4) (1970–2005)
 USS Sacramento (1862), ein Slup der US Navy (1862–1867)
 USS Sacramento (PG-19), ein Kanonenboot der US Navy (1914–1946)

Kunst:
 Sacramento (Film), Westernfilm von Sam Peckinpah
 Sacramento, eine Single der Band Middle of the Road aus dem Jahr 1972

Sacramento ist der Familienname von:
 Ana Paula Sacramento Neto (* 1962), angolanische Politikerin
 Carla Sacramento (* 1971), portugiesische Leichtathletin
 Euloge Sacramento (* im 20. Jahrhundert), beninischer Fußballspieler

Siehe auch:
 The Sacramento Bee
 Sacramento Kings
 Sacramento Monarchs